

Едмор — місто, штат Північна Дакота
 Едмор — селище, штат Мічиган